{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (78801) - || 2003 AK88 || 2 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78802) - || 2003 CC16 || 7 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78803) - || 2003 MK5 || 26 juni 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78804) - || 2003 NY8 || 1 juli 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78805) - || 2003 NN9 || 2 juli 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78806) - || 2003 OM5 || 22 juli 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (78807) - || 2003 OR13 || 28 juli 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78808) - || 2003 OY14 || 22 juli 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78809) - || 2003 OR22 || 30 juli 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78810) - || 2003 ON31 || 30 juli 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78811) - || 2003 PD || 1 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78812) - || 2003 PC1 || 1 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78813) - || 2003 PT3 || 2 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (78814) - || 2003 PX3 || 2 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (78815) - || 2003 PN6 || 1 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78816) Caripito || 2003 PZ9 || 4 augustus 2003 || Needville || W. G. Dillon, J. Dellinger
|-
| (78817) - || 2003 QO1 || 20 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78818) - || 2003 QR5 || 17 augustus 2003 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (78819) - || 2003 QQ6 || 20 augustus 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (78820) - || 2003 QT6 || 20 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78821) - || 2003 QB11 || 20 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (78822) - || 2003 QO12 || 22 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (78823) - || 2003 QA13 || 22 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (78824) - || 2003 QS13 || 22 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (78825) - || 2003 QF14 || 20 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78826) - || 2003 QE17 || 22 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78827) - || 2003 QS18 || 22 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78828) - || 2003 QB21 || 22 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78829) - || 2003 QA22 || 20 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (78830) Simonadirubbo || 2003 QV24 || 22 augustus 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (78831) - || 2003 QT25 || 22 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78832) - || 2003 QN26 || 22 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (78833) - || 2003 QU28 || 22 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78834) - || 2003 QM35 || 22 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78835) - || 2003 QH37 || 22 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78836) - || 2003 QT39 || 22 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78837) - || 2003 QG43 || 22 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78838) - || 2003 QY43 || 22 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (78839) - || 2003 QM44 || 23 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78840) - || 2003 QE47 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78841) - || 2003 QG47 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78842) - || 2003 QH47 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78843) - || 2003 QL50 || 22 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78844) - || 2003 QO51 || 22 augustus 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (78845) - || 2003 QZ53 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78846) - || 2003 QN56 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78847) - || 2003 QS56 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78848) - || 2003 QH61 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78849) - || 2003 QB62 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78850) - || 2003 QC62 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78851) - || 2003 QE62 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78852) - || 2003 QR62 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78853) - || 2003 QN64 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78854) - || 2003 QP64 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78855) - || 2003 QU66 || 22 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78856) - || 2003 QR68 || 25 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78857) - || 2003 QO70 || 22 augustus 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (78858) - || 2003 QX73 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78859) - || 2003 QW76 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78860) - || 2003 QH77 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78861) - || 2003 QN77 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78862) - || 2003 QS77 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78863) - || 2003 QJ78 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78864) - || 2003 QN78 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78865) - || 2003 QX78 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78866) - || 2003 QQ79 || 27 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78867) Isakowitz || 2003 QE81 || 23 augustus 2003 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| (78868) - || 2003 QE87 || 25 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78869) - || 2003 QV88 || 25 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78870) - || 2003 QO94 || 28 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (78871) - || 2003 QS95 || 30 augustus 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (78872) - || 2003 QP102 || 31 augustus 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (78873) - || 2003 QX103 || 31 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (78874) - || 2003 QE105 || 31 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (78875) - || 2003 RH1 || 2 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78876) - || 2003 RE7 || 4 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (78877) - || 2003 RO10 || 4 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78878) - || 2003 RK13 || 15 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78879) - || 2003 RK15 || 15 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (78880) - || 2003 RR16 || 13 september 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78881) - || 2003 RL22 || 15 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (78882) - || 2003 RD23 || 13 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (78883) - || 2003 RJ25 || 15 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78884) - || 2003 SW2 || 16 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78885) - || 2003 SZ11 || 16 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (78886) - || 2003 SC12 || 16 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (78887) - || 2003 SS32 || 17 september 2003 || Črni Vrh || J. Skvarc
|-
| (78888) - || 2003 SC33 || 19 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78889) - || 2003 SA36 || 18 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78890) - || 2003 SV39 || 16 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78891) - || 2003 SH40 || 16 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78892) - || 2003 SH46 || 16 september 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78893) - || 2003 SJ48 || 18 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (78894) - || 2003 SM49 || 18 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78895) - || 2003 SH53 || 19 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78896) - || 2003 SH57 || 16 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (78897) - || 2003 SB58 || 16 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (78898) - || 2003 SS58 || 17 september 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78899) - || 2003 SA62 || 17 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78900) - || 2003 SM65 || 18 september 2003 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten